Susan puede referirse a:

Personalidades 
 Susan Sarandon, actriz estadounidense ganadora del premio Oscar.
 Susan Sontag, novelista y ensayista norteamericana.
 Susan Elizabeth Phillips, escritora norteamericana especializada en novela romántica.
 Susan Tedeschi, artista estadounidense de blues y soul.
 Susan Blackmore, escritora y conferencista inglesa.
 Susan Jane Helms, coronel de la Fuerza Aérea Estadounidense (USAF) y astronauta retirada de la NASA.
 Susan Polgar es una jugadora de ajedrez estadounidense nacida en Hungría.
 Susan Kyle, escritora estadounidense.
 Susan Brownell Anthony, líder del Movimiento estadounidense de los derechos civiles.
 Susan Richardson, actriz estadounidense famosa por su papel en la serie Con ocho basta.
 Susan Jane Miller, conocida artísticamente como Susan Saint James, es una actriz y activista estadounidense.
 Susan Orlean, periodista y escritora estadounidense.
 Susan Meiselas, fotógrafa estadounidense.
 Susan E. Hinton, escritora estadounidense de literatura juvenil e infantil.
 Susan Brown, escritora y teórica anarquista y feminista canadiense.

Personajes de ficción 
 Susan Bones es un personaje de ficción creado por J.K. Rowling, en los libros de Harry Potter.
 Susan Calvin es un personaje de ficción protagonista en muchos de los cuentos sobre robots del escritor Isaac Asimov.
 Susan Delfino es un personaje ficticio de la serie Desperate Housewives interpretado por Teri Hatcher.
 Susan Ivanova, personaje de ficción de la franquicia de ciencia ficción Babylon 5 (Babilonia 5), interpretado por Claudia Christian.
 Susan Lewis, personaje de ficción de la serie ER.
 Susan Pevensie, personaje ficticio de la serie Las crónicas de Narnia de C. S. Lewis.
 Susan Sto Helit es un personaje de ficción creado por Terry Pratchett, en la saga de libros de Mundodisco.

El nombre Susan en otros idiomas 

 سوسـن (Soosan) en persa /árabe.
 Suzanne en francés 
 Susanne en alemán, danés y noruego.
 Shoshana (שושנה) en hebreo (a menudo reducido a Shosh, Shoshi (שוש, שושי).
 Susanna en italiano, y en sueco.
 Xuxa en latín
 Zuzana en checo y eslovaco. 
 Zuzanna o Zuzia en polaco 
 Susana en portugués y español.
 Sosamma en malayalam
 Susanna en estonio
 Сузана en serbio
 Сюзанна en ruso
 ܫܘܫܢ o ܫܘܫܢܬ Shushan o Shushaneh en asirio/caldeo/arameo/siriaco.
 Suzan en turco.
 Zsuzsanna en húngaro.